Oranienburg (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
Oranienburg (concentratiekamp), een naziconcentratiekamp in de gemeente Oranienburg
Slot Oranienburg, een paleis in de stad Oranienburg